Le lü est une langue parlée en Chine.
 Lü est une commune suisse.

Patronyme 
 Lü Buwei (291 -235 )
 Lü Lun (1911-1988), écrivain chinois.
 Lü Zhi, (1965-), une biologiste chinoise, spécialisée dans l'étude des panda et experte en biodiversité.